Alessandro Fantini – ciclista italiano (1932-1961)
 Alessandro Fantini – clarinettista italiano (n. 1966)
 Alessandro Fantini – tenore italiano (n. 1967)
 Alessandro Fantini – ciclista italiano (n. 1985)